Svartbäckfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartbäckfjärden, Borgå, Nyland, 
 Svartbäckfjärden, Pyttis, Kymmenedalen,